

Geografia 
 Mund – frazione del comune svizzero di Naters, nel Canton Vallese

Persone 
 Cara Mund – modella statunitense
 Uwe Mund – direttore d'orchestra austriaco